Aurel BGC (auparavant Aurel Leven) est une entreprise française membre du groupe BGC Partners et issue de l'une des plus vieilles sociétés de bourse françaises. Aurel est présente dans toutes les grandes places financières mondiales dont New York, Londres, Paris, Nyon, Copenhague ou encore Hong Kong. Il s'agit d'une entreprise d'investissement née de la fusion des entreprises d'investissement ETC Pollak et Aurel Leven le .

Histoire
 1990 création de la société de bourse Aurel par Gérard Jeulin, un agent de change passé par Dufour Kohler Lacarrière Kohler et Fininfo
 1999 fusion de Aurel et de Leven.
 2004 Création d'Aurel Conseil - Athema (fusion-acquisitions)
 2006 création d'Aurel Next Stage (private equity)
 2005 cession d'Aurel Leven Gestion à KBL France Gestion
 2006 création du département risk arbitrage pour hedge funds d'Aurel Leven
 2006 Rachat d'Aurel Leven S.A par BGC Partners, un spin-off de Cantor Fitzgerald

Liens externes 
 
 Site de Next Stage (anciennement Aurel NextStage)
 site officiel du Charity day

Marché financier
Société de bourse